Il singolare del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Mary Joe Fernández era la detentrice del titolo, ma nei quarti contro Amanda Coetzer.

Steffi Graf  ha battuto in finale 6–0, 6–4 Coetzer.

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Mary Joe Fernández (quarti di finale)
  Lindsay Davenport (semifinale)
  Nataša Zvereva (quarti di finale)

 Helena Suková (primo turno) 
 Amanda Coetzer (finale) 
 Sabine Hack (primo turno) 
 Judith Wiesner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1994